Виховићи могу да буду:

 Виховићи (Калиновик), насеље у општини Калиновик, Република Српска, БиХ
 Виховићи (Мостар), насеље у општини Мостар, западна Херцеговина, Федерација БиХ, БиХ